Le Portugal, (République portugaise) un pays se situant en Europe du Sud.
 Le portugais, une langue de la famille des langues indo-européennes dont les locuteurs s'appellent les lusophones.
 Les portugais et portugaises, les habitants du Portugal.